ECF peut désigner :
 European Cyclists’ Federation (en français, Fédération européenne des cyclistes), un regroupement des organisations nationales de promotion du vélo comme mode de déplacement ;
 Experts-comptables et commissaires aux comptes de France, la fédération française de syndicats régionaux de ces professions ;
 l'English Chess Federation, la fédération anglaise des échecs.
 l'École de la cause freudienne, une association de psychanalystes d'orientation lacanienne créée en 1981.